Миха́льский — фамилия польского происхождения.

Известные носители:
 Михальский, Александр Октавианович (1855—1904) — русский геолог, горный инженер, стратиграф, палеонтолог.
 Михальский, Вацлав Вацлавович (род. 1938) — советский и российский писатель, сценарист, издатель.
 Михальский, Владимир Николаевич (1903—?) — директор Московского авиационного института (МАИ) с января по апрель 1942 года в Москве.
  (1892—1940) — полковник Войска Польского, .
 Михальский, Евгений Иосифович (1887—1937) — выдающийся поэт на языке эсперанто.
 Михальский, Михал (1846—1907) — польский общественный деятель, президент Львова и посол Сейма, предприниматель.
 Михальский, Пётр (род. 1994) — польский конькобежец.
 Михальский, Станислав (1932—2011) — польский актёр.
 Михальский, Фёдор Николаевич (1896—1968) — театральный деятель, главный администратор, пом. директора МХАТ, секретарь Комитета по Сталинским премиям; прототип Филиппа Филипповича Тулумбасова (Фили) из «Театрального романа» М. А. Булгакова.